Аквариум Крита (, или  — «мир моря») — аквариум в Гурне в общине Херсонисос, в 15 км от Ираклиона на острове Крит в Греции.

Расположен на территории, ранее принадлежащей военно-воздушной базе ВВС США.

История 
Аквариум Крита был открыт 18 декабря 2005 года. Проект был разработан сотрудниками бывшего Института биологии моря Крита (IMBC), с целью создания первого большого аквариума в Греции. Здание было построено в рамках морского парка для научных исследований, образования, культуры и отдыха. Его строительство и содержание финансируется совместно Европейским инвестиционным банком и греческим государством.

Значительное расширение аквариума произошло зимой 2008—2009 годов, когда в здании появилось 25 новых экспозиционных ёмкостей.

В настоящее время аквариум Крита находится в ведении Греческого центра морских исследований (HCMR) и насчитывает более 60 экспозиционных ёмкостей. Экспонаты аквариума представляют морскую фауну Средиземноморья и включают морские организмы более чем 250 видов.

Ссылки 

Здания и сооружения Крита
Здания и сооружения, построенные в 2005 году
Океанариумы
2005 год в Греции
Появились в 2000-е годы в Греции
Появились в 2005 году в Греции